Königsburg ist der Name folgender Bauwerke:

in Deutschland:
 Ruine Königsburg, Burgruine bei Königshütte, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Königsburg (Nordheim), Berg mit Burgstall bei Nordheim vor der Rhön, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Königsburg (Schlei), Burgstall in Kosel-Bohnert, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Königsburg (Krefeld), Nordrhein-Westfalen

in Frankreich:
 Hohkönigsburg (frz. Haut-Koenigsbourg), Burg im Elsass, Vogesen, bei Orschwiller, Département Bas-Rhin

Königsburg ist der Name folgender Orte:
 Königsburg (Werdohl), Stadtteil von Werdohl, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Schloss Königsberg